Il singolare del torneo di tennis Dresden Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dirk Dier che ha battuto in finale Markus Hantschk 0-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Tomas Nydahl (primo turno)
 Oliver Gross (semifinali)
 Jens Knippschild (primo turno)
 Lars Burgsmüller (secondo turno)

 Peter Tramacchi (primo turno)
 Tuomas Ketola (quarti di finale)
 Dirk Dier (Campione)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dresden Challenger 1998